Aretuza (gr. Arethousa, łac. Arethusa) – w mitologii greckiej nimfa z Achai i Syrakuz, przemieniona w źródło Aretuzy
 aretuza (żeglarz portugalski, bąbelnica bąbelcowa, żywłoga, Physalia physalis) – gatunek parzydełkowca z rodziny Physaliidae
 Aretuza – w świecie wiedźmina szkoła kształcąca czarodziejki
Aretuza – dawna marka wody mineralnej
Polar PDG385 Aretuza – model pralki firmy Polar S.A. produkowany w latach 1992-1996

Zobacz też 
 Aretuza Zachodu (Hesperetuza, Hesperaretuza) – w mitologii greckiej jedna z Hesperyd
 Arethusa – planetoida o numerze katalogowym 95
 Hamadryas arethusa – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych
 HMS „Arethusa” – brytyjski krążownik lekki
 USS „Arethusa” – nazwa okrętów US Navy
 „Aréthuse” – nazwa francuskich okrętów
 „Aretusa” – nazwa francuskich okrętów
 Arethusa – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych